Ел Пинто има више значења:

 Ел Пинто, Хосуе Сантана Ернандез (Хименез), насеље у савезној држави Коавила у Мексику
 Ел Пинто (Сан Педро), насеље у савезној држави Коавила у Мексику
 Ел Пинто (Тепатитлан де Морелос), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Ел Пинто, Ехидо Пиједра Ларга (Епитасио Уерта), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Ел Пинто (Грал. Браво), насеље у савезној држави Нови Леон у Мексику
 Ел Пинто (Уалависес), насеље у савезној држави Нови Леон у Мексику
 Ел Пинто, Ел Серо (Мазатлан), насеље у савезној држави Синалоа у Мексику
 Ел Пинто (Рејноса), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику